Total Fucking Darkness е демо албум на британската екстремна група Cradle Of Filth. Записан е през 1992 г. и е преиздаден на 19 май 2014 г. Подобрената версия включва и единствената останала песен от неизлезлия първи албум, Goetia, както и четири песни записани покрай сесиите за него.

Състав 
 Дани Филт – вокали
 Пол Алендър – китара
 Пол Раян – китара
 Робин Ийгълстоун – бас
 Дарън Уайт – барабани
 Бенджамин Раян – клавиши

Песни

Бележки 

Албуми на Крейдъл ъф Филт
Музикални албуми от 1992 година